Con il termine generico visita si indica l'azione di qualcuno che si reca da qualcun altro o in un posto e vi rimane per un periodo limitato di tempo. Vi sono tuttavia anche utilizzi diversi del termine.

Cristianesimo 
 Visita dei magi – visita dei Re Magi al bambino Gesù.
 Visitazione – visita che Maria Vergine fece a sua cugina Elisabetta subito dopo aver ricevuto l'Annunciazione.

Diritto 
 Diritto di visita – nel diritto bellico, potestà accordata a una potenza belligerante di fermare le navi mercantili neutrali e di sottoporle a visite di controllo.
 Diritto di visita – nel diritto di famiglia, potestà accordata ai genitori che vivono al di fuori della famiglia di visitare i propri figli.
 Visita di stato – nel diritto internazionale, visita compiuta da un capo di Stato presso altri capi di Stato.
 Visita fiscale – nel diritto del lavoro, accertamento predisposto dal datore di lavoro sull'effettivo stato di malattia del dipendente assente.

Diritto canonico 
 Visita ad limina – visita di un vescovo in Vaticano per documentare lo stato della propria diocesi.
 Visita pastorale – ispezione compiuta dal vescovo nelle chiese o parrocchie della propria diocesi per conoscerne lo stato.

Informatica 
 Visita in ampiezza e Visita in profondità – algoritmi informatici nel trattamento dei grafi.
 Visita in-order, Visita post-order e Visita pre-order – varianti degli algoritmi informatici usati nella visita in profondità.

Medicina 
 Visita medica – controllo medico.
 Visita sanitaria – visita effettuata dall'autorità sanitaria portuale alle navi mercantili e militari per verificare se vi siano a bordo persone affette da malattie contagiose.

Altre accezioni 
 Biglietto da visita – cartoncino recante il nome ed eventuali titoli di colui che si presenta.
 Visita di classificazione – visita effettuata sulle navi mercantili dai tecnici degli istituti di classificazione per l'assegnazione della classe.
 Visita turistica – visita effettuata da uno o più turisti, generalmente ma non necessariamente in un paese straniero.

Pagine correlate
La visita